Bandhan (übersetzt: Bindung oder Verbindung) ist der Titel mehrerer indischer Spielfilme:

 Bandhan (1940), Hindi-Film von N. R. Acharya
 Bandhan (1956), Hindi-Film von Hemchandra Chunder
 Bandhan (1962), bengalischer Film von Ardhendu Mukherjee
 Bandhan (1969, Hindi), Hindi-Film von Narendra Bedi
 Bandhan (1969, Oriya), Oriya-Film von Nitai Palit
 Bandhan (1980), bengalischer Film von Manu Sen
 Bandhan (1991), Marathi-Film von Anant Mane
 Bandhan (1998), Hindi-Film von K. Muralimohana Rao und Rajesh Malik

Der Begriff steht auch für
 Raksha Bandhan, einen Feiertag im Hinduismus